The Hideout – census-designated place della contea di Wayne nella Pennsylvania (Stati Uniti d'America)
 The Hideout Golf Club – club di golf di Monticello, nello Utah (Stati Uniti d'America)
 The Hideout Inn – locale da musica di Chicago, nell'Illinois (Stati Uniti d'America)

Pagine correlate 
 Hideout